Heavenly peut désigner :

Musique 
 Heavenly, groupe de power metal français
 Heavenly, groupe d'indie pop et twee pop britannique
 Heavenly Records, maison de disques britannique
 Heavenly, single du DJ house français Didier Sinclair sorti en 2004.

Autres 
 Heavenly Valley, station de ski située près de South Lake Tahoe en Californie.
Heavenly, un prénom féminin.